En Pologne, Rogowo peut désigner : 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Rogowo, village du powiat de Żnin, et la gmina dont il est le siège
 Rogowo, village du powiat de Toruń 
 Rogowo, village du powiat de Rypin, et la gmina dont il est le siège.

dans la voïvodie de Podlachie
 Rogowo, village du powiat d'Augustów
 Rogowo, village du powiat de Białystok.

dans la voïvodie de Mazovie
 Rogowo, village du powiat de Maków
 Rogowo, village de la gmina de Bulkowo 
 Rogowo, village de la gmina de Staroźreby.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Rogowo, village du powiat d'Elbląg
 Rogowo, village de la gmina de Miłomłyn 
 Rogowo, village de la gmina de Morąg.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Rogowo, village du powiat de Białogard
 Rogowo, village du powiat de Gryfice 
 Rogowo, village du powiat de Łobez 
 Rogowo, village du powiat de Stargard.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Rogowo, village.

dans la voïvodie de Poméranie
 Rogowo, village.